Bosznia-Hercegovina
Bučje, falu Čelić községben a Tuzlai kantonban
Bučje, falu Goražde községben a Boszniai Drina-menti kantonban
Bučje, falu Ustiprača községben a Boszniai Szerb Köztársaságban
Bučje, falu Srebrenica községben a Boszniai Szerb Köztársaságban

 Horvátország
 Bučje, falu Pakrác községben, Pozsega-Szlavónia megyében
 Bučje, falu Pleterniceszentmiklós községben, Pozsega-Szlavónia megyében
 Bucsje (), falu Drenye községben, Eszék-Baranya megyében

 Szerbia
 Bučje, falu Bor községben, a Bori körzetben
 Bučje, falu Knjaževac községben, a Zaječari körzetben
 Bučje, falu Priboj községben, a Zlatibori körzetben
 Bučje, falu Trstenik községben, a Rasinai körzetben